Пиллер:

 Пиллер, Дьёрдь (1899—1960) — венгерский фехтовальщик, олимпийский чемпион.
 Пиллер, Марина (род. 1984) — итальянская лыжница, участница Олимпийских игр.
 Пиллер Коттрер, Пьетро (род. 1974) — итальянский лыжник, олимпийский чемпион.